Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Palais – Allier
Saint-Palais – Cher
Saint-Palais – Gironda
Saint-Palais – Pirenei Atlantici